Jméno a příjmení Jan Klíma má více nositelů:

 Jan Klíma (fyzik) (* 1938) – fyzik, vysokoškolský profesor, autor učebních textů, bratr Ivanův
 Jan Klíma (* 1943) – historik specializující se na dějiny portugalsky mluvících zemí a koloniálních říší
 Jan Klíma (fotbalista) (* 1970) – český futsalový a fotbalový brankář